Německý ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Německý (1900–1943), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Otakar Německý (1902–1967), tschechoslowakischer Skisportler

Nemečky heißt der Ort
 Nemečky im slowakischen Verwaltungsgebiet Topoľčany